Khānpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Khānpur (ort i Indien, Uttar Pradesh), Bulandshahr, 
 Khānpur (ort i Indien, Rajasthan), Jhālāwār,

Pakistan 

 Khanpur, Punjab, ort, 

Robotskapade Indienförgreningar